Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2017 è stata la sesta edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il campionato è stato vinto dal rookie Lando Norris e dalla Prema Powerteam.

La prestagione

Calendario
Il calendario della stagione, comprendente dieci appuntamenti da tre gare ciascuno, è stato annunciato il 16 dicembre 2016. Rispetto alla stagione precedente entrano il Circuito di Silverstone ed il Circuito di Monza, in sostituzione del Circuito Paul Ricard e del Circuito di Imola

Piloti e team
Di seguito i piloti e le squadre che partecipano alla stagione:

Risultati e classifiche

Gare

Sistema di punteggio

Classifica piloti
(legenda)

Classifica Rookie

Classifica Team
Prima di ogni evento, soltanto due piloti per ogni team sono stati nominati per conquistare punti per la classifica dei team.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 06